Ранг (от ,  — ряд) — многозначный термин, который может означать категорию, степень отличия, специальное звание, разряд, уровень в какой-либо иерархии; также существуют омонимичные антропонимы (см. ниже).

Биология 
 Ранг в биологической систематике — уровень в иерархически организованной системе живых организмов (например, класс, отряд, семейство).

Военное дело 
 Ранг — степень в офицерских чинах. Слово ранг употреблялось при различии штаб-офицерских морских чинов: капитан первого ранга соответствовал полковнику; капитан второго ранга — подполковнику.
 Ранг военнослужащего.

Военно-морское дело 
На ранги разделяются военные суда по своей величине и назначению:
 Ранг корабля.
 Ранг парусного корабля.

Гражданская служба 
 Ранг дипломата.
 Ранг чиновника.

Математика и информатика 
 Ранг абелевой группы.
 Ранг группы.
 Ранг матрицы.
 Ранг (дифференциальная топология) отображения в дифференциальной топологии.
 Ранг линейного обыкновенного дифференциального уравнения.
 Ранг (статистика).
 Ранг тензора.
 Ранг множества.
 PageRank — ранг страницы.

Персоналии 
 Ранг, Генри (1902—1946) — румынский военный, призёр Олимпийских игр.

Примечания